Эль-Хасака ( ) — район (минтака) в составе мухафазы Эль-Хасака, Сирия. Административным центром является город Эль-Хасака.

География 
Находится в центральной и южной части  мухафазы Эль-Хасака. На востоке граничит с Ираком, на юге и западе с мухафазой Дейр-эз-Зор, а на севере с районами Рас-эль-Айн и Эль-Камышлы.

Административное деление 
Район разделён на 7 нахий.

Примечания 

Районы мухафазы Эль-Хасака